Lithacrosiphon är ett släkte av stjärnmaskar. Lithacrosiphon ingår i familjen Aspidosiphonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Stjärnmaskar
Lithacrosiphon